STUK steht für:

 Säteilyturvakeskus, finnische Behörde für Strahlenschutz und Atomaufsicht, siehe englische Wikipedia
 Sturmkanone (StuK), siehe Sturmgeschütz

Siehe auch:
 Stuck (Begriffsklärung)
 Stuke

Abkürzung